«Бангкок Банк» () — тайский полупрофессиональный футбольный клуб из Бангкока, принадлежащий банку Bangkok Bank, выступающий в Премьер Лиге. Основан в 1955 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Бангкок Банк», вмещающем 25 000 зрителей.

История 
Клуб прекратил свое существование в 2008 году после выбывания из Премьер Лиги. Бангкок Банк был одним из сильнейших футбольных клубов Таиланда, выиграв 11 раз Королевский кубок Кхор, и 7 раз — Королевский кубок Кор. Также клуб победил в первом чемпионате Таиланда в 1997 году и представлял Таиланд в международных соревнованиях.

Стадионы

Список сезонов 

 С = Сыграно игр
 В = Выиграно игр
 Н = Игр в ничью
 П = Проиграно игр
 ГЗ = Голов забито
 ГП = Голов пропущено

 ТПЛ = Тайская Премьер-Лига

 R1 = Раунд 1
 R2 = Раунд 2
 R3 = Раунд 3

 R4 = Раунд 4
 R5 = Раунд 5
 R6 = Раунд 6
 Ч = Чемпионы

Тренера

Достижения 
 Чемпион Таиланда: 1997.
 Победитель королевского кубка Кхор: 1964, 1966, 1967, 1969, 1970, 1981, 1984, 1986, 1989, 1994, 1996.
 Победитель королевского кубка Кор: 1964, 1966, 1967, 1981, 1984, 1986, 1989, 1994.
 Победитель Кубка Королевы: 1970, 1983, 2000.
 Победитель Кубка Футбольной ассоциации Таиланда: 1980, 1981, 1998.
 Победитель Кубка Лиги: 1988.

Участие в АФК 
 Лига чемпионов АФК: 10 участий

 1967: 2-й раунд
 1969: Групповой этап
 1971: Групповой этап
 1986: Групповой этап

 1988: Групповой этап
 1991: Квалификация
 1992: Групповой этап

 1995: Первый раунд
 1996: Второй раунд
 1998: Первый раунд

 Кубок обладателей кубков Азии: 1 участие
 1999/00: 3-е место

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Футбольные клубы Таиланда
Спорт в Бангкоке